Вильярта-де-Сан-Хуан () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 66,01 км². Население — 3061 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ciudad-Real.es

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля